Проспе́кт Ма́ршала Рокоссо́вского — название проспектов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Украина 
 Проспект Маршала Рокоссовского — проспект в Киеве.

Белоруссия 
 Проспект Маршала Рокоссовского — проспект в Минске.

Улицы, названные в честь Константина Рокоссовского